Este artigo apresenta a chave qualificatória do Brasil Open de 2013.

Qualificatória

Cabeças de chave

Qualificados

Lucky Loser

Chave qualificatória

Qualificatória 1

Qualificatória 2

Qualificatória 3

Qualificatória 4

Ligações externas 
Chave qualificatória

S